Skull & Roses ist
 eine inoffizielle Bezeichnung des Live-Albums Grateful Dead (Album) der gleichnamigen Band
 ein Bluffspiel, siehe Skull & Roses (Spiel)